Hijack peut faire référence à :

Films 
  est un téléfilm américain sorti en 1973.
  est un film indien en malayalam, sorti en 1995.
  est un film d'action indien sorti en 2008.

Musique

Albums 
  est un album d'Amon Düül II sorti en 1974.

Titres 
 Hi-Jack est une chanson de , sortie en 1974.
 Hijack est une chanson de Paul Kantner et Jefferson Starship, sortie en 1970 sur l'album Blows Against the Empire.
 Hijack est une chanson de Tyga, sortie en 2013 sur l'album Hotel California.

Jeux 
 Au poker, hijack est le nom de la position située deux places à droite du donneur.